Baliracq-Maumusson
Maumusson (Loire-Atlantique)
Maumusson (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos